«Код 46» () — художественный фильм Майкла Уинтерботтома, с Тимом Роббинсом и Самантой Мортон в главных ролях.

Сюжет 
В мире будущего под властью тоталитарного правительства «Сфинкс», где свободная любовь находится под запретом, особый вирус даёт избранным право читать чужие мысли, а огромные города изолированы друг от друга, следователь Уильям отправляется в Шанхай, чтобы выяснить, кто занимается незаконной выдачей пропусков для путешествий из города в город.

Однако, выйдя на след преступницы, очаровательной Марии, он безумно влюбляется в неё и, скрыв результаты своих поисков, вступает с ней в запретную связь.

Ступив на путь опасного обмана, Уильям вскоре узнаёт, что вместе с Марией они нарушили Код 46, и теперь её ждёт суровое наказание. В отчаянии Уильям решает во что бы то ни стало спасти свою любовь…

В ролях

Съёмки 
 Места съёмок: метрополитен и тоннель в Лондоне (Великобритания), Дубай (ОАЭ), Шанхай и Гонконг (Китай), Джайпур и Джодхпур (штат Раджастхан, Индия).
 Съёмки проводились в период: 2 января 2003 — 5 марта 2003 года.
 Съёмочный период был задержан на пару месяцев, поскольку Майкл Уинтерботтом был подвергнут длительному карантину по возвращении из Шанхая, где как раз бушевала эпидемия атипичной пневмонии.

Награды и номинации 
 2003 — одна номинация в «Венецианском кинофестивале»: номинация на Золотой лев.
 2004 — три номинации на «премию Европейской киноакадемии»: лучший композитор, приз зрительских симпатий за лучшую женскую роль (Саманта Мортон), приз зрительских симпатий за лучшую работу режиссёра (Майкл Уинтерботтом).
 2004 — «Каталонский международный кинофестиваль»: Серебряный Гран-при Каталонского международного кинофестиваля (Испания) в категории «европейский фантастический фильм» (Майкл Уинтерботтом), премия Каталонского международного кинофестиваля (Испания) в категории «лучший оригинальный саундтрек» (Джошуа Хайямс, Марк Ревел), премия Каталонского международного кинофестиваля (Испания) в категории «лучший сценарий» (Фрэнк Коттрел Бойс), номинация на премию Каталонского международного кинофестиваля (Испания) в категории «лучшая картина» (Майкл Уинтерботтом).
 2004 — «Премия британского независимого кино»: номинация на премию «British Independent Film Award» в категории «лучшее достижение в создании фильма», номинация на премию «British Independent Film Award» в категории «лучшее техническое достижение» (дизайнер Марк Тайлдсли).
 2004 — «Премия «Спутник»: номинация на премию «Золотой спутник» (Golden Satellite Award) в категории «лучший монтаж звука» (Хоаким Сандстрём).

Даты выхода фильма 
 2 сентября 2003 — Италия (Венецианский кинофестиваль)
 10 сентября 2003 — Канада (кинофестиваль в Торонто)
 26 января 2004 — Нидерланды (международный кинофестиваль в Роттердаме)
 11 марта 2004 — Великобритания (Бирмингемский кинофестиваль)
 23 марта 2004 — Бельгия (Брюссельский международный фестиваль фантастических фильмов)
 7 мая 2004 — Италия
 8 июля 2004 — Чешская республика (кинофестиваль в Карловых Варах)
 30 июля 2004 — Швейцария (международный фестиваль фантастических фильмов в Невшателе)
 6 августа 2004 — США (ограниченный прокат)
 20 августа 2004 — Канада (ограниченный прокат), Дания (международный кинофестиваль в Копенгагене)
 3 сентября 2004 — Греция
 7 сентября 2004 — Россия (на DVD)
 11 сентября 2004 — Япония (Токио)
 17 сентября 2004 — Великобритания
 23 сентября 2004 — Швеция (фестиваль фантастических фильмов в Лунде)
 24 ноября 2004 — Бельгия
 28 декабря 2004 — США (на DVD)
 4 февраля 2005 — Мексика (Мехико)
 25 февраля 2005 — Мексика (Гвадалахара)
 3 марта 2005 — Германия
 11 марта 2005 — Мексика (ограниченный прокат)
 18 апреля 2005 — Польша (Европейский кинофестиваль)
 21 апреля 2005 — Нидерланды
 22 апреля 2005 — Испания
 28 июля 2005 — Австралия
 23 августа 2005 — Финляндия (кинофестиваль в Эспоо)
 7 октября 2005 — Польша
 31 октября 2005 — Румыния (кинофестиваль)
 3 ноября 2005 — Аргентина
 9 ноября 2005 — Германия (на DVD)

Примечания

Ссылки 
  

Фантастические фильмы 2003 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы-антиутопии
Посткиберпанк
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы BBC Film
Фильмы о клонировании